

Chimica 
 pKa – Costante di dissociazione acida

Codici 
 PKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Napaskiak (Alaska) (Stati Uniti)

Biochimica 
 PKA – Proteina chinasi dipendente da cAMP